Airmont steht für

 Airmont (New York), Stadt im Rockland County im Bundesstaat New York
 Airmont (Virginia), gemeindefreies Gebiet in Loudoun County im US-Bundesstaat Virginia
 Airmont Acres, im New Castle County, Delaware
 den 14-nm-Shrink der Silvermont-Mikroarchitektur, siehe Intel-Atom-Mikroarchitektur